Едуа́рд Шві́цер (; 15 лютого 1874, Цюрих — 3 травня 1943, Берлін) — швейцарський мовознавець, фахівець з класичної філології та порівняльного індоєвропейського мовознавства. Спеціалізувався в вивченні давньогрецької мови та її діалектів. Автор порівняльної граматики грецької мови, до теперішнього часу актуальною для грецького мовознавства.

Обіймав посаду професора в Цюриху в 1912-1926 рр., в Бонні з 1927 і в Берліні з 1932.

Вибрані праці 
Зібрана 1950 року Максом Фасмером та доповнена 1951 року Гансом Рудольфом Швіцером бібліографія праць Едуарда Швіцера налічує 312 назв.  

 Grammatik der Pergamenischen Inschriften: Beiträge zur Laut- und Flexionslehre der gemeingriechischen Sprache. Weidmann, Berlin 1898 (Nachdruck: Weidmann, Hildesheim 2003), ISBN 3-615-00275-X.
 Dialectorum graecarum exempla epigraphica potiora. Hirzel, Leipzig 1923 (Nachdruck: Olms, Hildesheim 1960).
 Neugriechische Dialekttexte. Aufgenommen von A. Heisenberg, unter Verwertung der Vorarbeiten von Joh. Kalitsunakis bearb. von Eduard Schwyzer. Institut für Lautforschung, Berlin 1934 (Lautbibliothek 94).
 Griechische Grammatik. C. H. Beck, München. Band 1: Allgemeiner Teil, Lautlehre, Wortbildung, Flexion. 1934/1939, 6. Auflage 1990. Band 2: Syntax und syntaktische Stilistik. 1950, 5. Auflage 1988. Band 3: Register. 1953, 2. Nachdruck der 2. Auflage 1980. Band 4: Stellenregister. 1971, 3. Auflage 2005. – 2002 unter dem Titel Hellēnikē grammatikē. Basismenē stē Grammatikē tēs hellēnikēs tu Karl Brugmann in Athen auf Griechisch erschienen.
 Syntaktische Archaismen des Attischen. Berlin 1940 (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse).
 Sprachliche Hypercharakterisierung. Berlin 1941 (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse).
 Zum persönlichen Agens beim Passiv, besonders im Griechischen. Berlin 1942 (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse).
 Zur Apposition. Berlin 1947 (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse). (Postum.)
 Kleine Schriften. Hrsg. von [Rüdiger Schmitt. Innsbruck 1983 (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft).

Примітки

Посилання 
 

Швейцарські мовознавці
Члени Прусської академії наук
Класичні філологи